Bockau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Große Bockau, vattendrag, Sachsen, 
 Bockau, ort och kommun i Sachsen,